Dies ist eine Liste grönländischer Inseln. Sie umfasst alle Inseln neben der Hauptinsel, die mindestens 10 km² groß sind, sowie alle sonstigen bewohnten Inseln. Die Inseln sind gegen den Uhrzeigersinn geordnet im Norden begonnen. Die angegebene Einwohnerzahl stammt vom 1. Januar 2022. Die Flächenangaben sind automatisch anhand der GIS-Daten auf Basis der offiziellen dänisch-grönländischen Karte (vgl. Weblinks) ausgelesen.

Siehe auch 
 Liste von unbewohnten Inseln und Inselgruppen (Arktischer Ozean)

Weblinks 
 Karte mit allen offiziellen Ortsnamen. Bestätigt vom Oqaasileriffik, bereitgestellt von Asiaq.

Gronland